Le FK Sūduva est un club lituanien de football basé à Marijampolė.

Historique 
 1991 :  au championnat de 

 2017 : Le FK Suduva devient le premier club lituanien de l'histoire à atteindre les barrages d'une Coupe d'Europe et à passer trois tours de qualification.

Bilan sportif

Palmarès 
 Championnat de Lituanie (3)
 Champion : 2017, 2018, 2019
 Vice-champion : 2007, 2010, 2020, 2021

 Coupe de Lituanie (3)
 Vainqueur : 2006, 2009, 2019
 Finaliste : 1976, 2002, 2016, 2020

 Supercoupe de Lituanie (4)
 Vainqueur : 2009, 2018, 2019, 2022
 Finaliste : 2007, 2020

 Ligue balte de football
 Finaliste : 2010

Bilan par saison 
Légende

Bilan européen

Bilan

Résultats 
Légende

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Maillots

Couleurs

Effectif professionnel actuel 
 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Joueurs emblématiques 
 Ivan Kardum (2016-2021)
 Romain Habran (2021)
 Nacho Cases (2021)
 Jordan Nkololo (2021)

Notes et références

Liens externes 
 
 
  Officiel site du lietuvosfutbolas.lt

Sūduva
Club de football fondé en 1962